Шванвич (Schwanwitsch) или Шванвиц (Schwanwitz) — немецкая фамилия.

 Шванвиц, Мартин (ум. 1740) — преподаватель гимназии при Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, прибыл в Россию из Польши в 1718 году, родоначальник всех известных носителей фамилии в России.
 Шванвич, Александр Мартынович (1726—1792) — сын Мартина Шванвица, поручик Пензенского пехотного полка.
 Шванвич, Михаил Александрович (1749—1802) — средний сын А. М. Шванвича, участник Пугачёвского восстания.
 Шванвич, Николай Александрович (1758—1830) — младший сын А. М. Шванвича.
 Шванвич, Дмитрий Николаевич — генерал-майор, георгиевский кавалер, сын Н. А. Шванвича.
 Шванвич, Борис Николаевич (1889—1957) — зоолог, заведующий кафедрой энтомологии ЛГУ (1930—1955).